

Presentación previa 
Jason Jung y Dennis Novikov eran ellos defensores del título, Jason Jung decidió no participar este año.

Austin Krajicek y Jackson Withrow ganaron el título tras derrotar en la final Bradley Klahn y Tennys Sandgren.

Cabeza de serie

  Dennis Novikov /  Julio Peralta (Semifinales)
  Gong Maoxin /  Zhang Ze (Semifinales)

<ol start=3>
  Jeevan Nedunchezhiyan /  Christopher Rungkat ''(Primera ronda)
  Ruben Gonzales /  Toshihide Matsui ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Maui 2017